Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gawdzik – polski chemik
 Barbara Gawdzik (ujednoznacznienie)
 Witold Gawdzik (ujednoznacznienie)